Kikula (1132 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim (inaczej Gruba Buczyna)
 Kikula (1119 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Kikula (1087 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Kikula (845 m) – szczyt w  w regionie Międzygórza Jabłonkowsko-Koniakowskiego